Miejscowości w USA:
 Ensign – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Gray
Gminy w USA:
 Ensign  (ang. Ensign Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Delta
 Ensign  (ang. Ensign Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Renville
Inne:
 Ensign Racing – były zespół i konstruktor Formuły 1
 Ensign Records – wytwórnia płytowa